Покоління X  — назва, що має декілька значень.

 Покоління X  — вислів, що використовується для опису покоління людей.
 Покоління X  — книга про популярну молодіжну культуру Чарльза Гамблета () і Джейн Діверсон ().
 Покоління X (1991)  — постмодернізький роман Дугласа Коупленда.
 Generation X (гурт)  — панк-гурт 1970-их —1980-их років.